Stefan Kowalik ps. „Turek” (ur. 1889) – żołnierz Oddziału Telefonicznego Oddziałów Strzeleckich, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości (7 lipca 1931)
 Stefan Kowalik – działacz niepodległościowy, 3 czerwca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy